Bottari ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bottari de Castello (* 1942), italienischer Erzbischof
 Franco Bottari (* 1925), italienischer Bühnenbildner und Filmregisseur
 Giovanni Gaetano Bottari (1689–1775), italienischer Bibliothekar
 Lorenzo Maria Bottari (* 1949), italienischer Maler
 Stefano Bottari (1907–1967), italienischer Kunstkritiker